С-200:

 С-200 — советский зенитно-ракетный комплекс,
 С-200 (подводная лодка) — советская подводная лодка проекта 613.